— разговорный термин, приписываемый экономисту Хайману Мински, обозначающий финансовые учреждения, настолько большие и имеющие такое количество экономических связей, что их банкротство будет иметь катастрофические последствия для экономики в целом.
  — книга американского журналиста  (полное название: Слишком большие, чтобы обанкротиться. Как Уолл-стрит и Вашингтон боролись, чтобы сохранить финансовую систему и самих себя: взгляд изнутри, ).
 Too Big to Fail (фильм) — фильм 2011 г., режиссёра Кёртиса Хэнсона по одноименной книге Эндрю Росса Соркина (телеканал HBO). В русском переводе известен как Крах неприемлем: спасая Уолл-стрит.
 Too Big to Fail (саундтрек) — музыкальный альбом (саундтрек к одноименному фильму) бразильского композитора Марсело Зарвоса.